УЕФА Лига Европе 2014/15. је 44 сезона одржавања другог европског фудбалског такмичења у организацију УЕФА а шеста сезона од када је преименовано из Купа УЕФА у Лигу Европе.

Такмичење је почело првим колом квалификација 1. јула 2014, а финална утакмица је одиграна 27. маја 2015. на Националном стадиону у Варшави (Пољска). Титулу је освојила Севиља, која је у финалу победила Дњепро са 3:2, и тако одбранила титулу освојену прошле сезоне.

Учешће екипа 
У Лиги Европе 2014/15. учествоваће 195 представника 54 национална савеза УЕФА. Број екипа из појединог савеза одређује се према УЕФА лига коефицијенту.

Квалификациона шема Лиге Европе 2014/15.
 Савези рангирани од 1 до 6 ће имати по 3 клуба у квалификацијама. 
 Савези рангирани од 7 до 9 ће имати по 4 клуба у квалификацијама.
 Савези рангирани од 10 до 51 ће имати по 3 клуба (осим Лихтенштајна који ће имати 1 клуб јер нема национално првенство).
 Савези рангирани од 52 до 53 ће имати по 2 клуба.
 Лихтенштајн и Гибралтар ће имати по један клуб.
 Сваки од 3 најбоље рангирана савеза УЕФА Фер-плеја 2013/14. добија по једно додатно место.
 33 екипе елиминисане из Лиге шампиона 2014/15 прелазе УЕФА лигу Европе.

Победнику Лиге Европе 2013/14. се додељује место у такмичењу као браниоцу титуле ако се преко домаћих такмичења није квалификовао у Лигу Европе или Лигу шампиона 2014/14. Међутим, ово додатно место није потребно ове сезоне пошто се бранилац титуле (Севиља) већ квалификовао за европско такмичење кроз домаћа такмичења.

Рангирање савеза 
За УЕФА Лига Европе 2014/15. национални савези су распоређени према њиховом УЕФА лига коефицијенту за 2013. годину, који узима у обзир њихове резултате у европским такмичењима од 2008/09. до 2012/13.

Напомене
 ФП: Додатни фер-плеј представници (Шведска, Норвешка, Финска)
 Број екипа не укључују екипе пребачене из Лиге шампиона 2014/15.

Распоред екипа

Екипе

Календар такмичења

Квалификације

Прво коло квалификација

Друго коло квалификација

Треће коло квалификација 
Жреб за треће коло квалификација је одржан 18. јула 2014. Прве утакмице су се играле 31. јула, а реванш мечеви 7. августа 2014.

|}

Плеј-оф 
Прве утакмице играју се 21. августа, а реванш утакмице 28. августа 2014.

|}

Такмичење по групама 

Жреб за такмичење по групама је одржан 29. августа 2014. у Монаку. 48 тимова су подељена у четири шешира на основу њиховог УЕФА клупског коефицијента из 2014. Подељени су у дванаест група са по четири тима, уз ограничење да клубови из истог националног савеза не могу бити постављени у истој групи.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Шеснаестина финала 
Жреб за шеснаестину финала је одржан 15. децембра 2014. Прве утакмице играју се 19. фебруара, а реванш утакмице 26. фебруара 2015.

|}

Осмина финала 
Прве утакмице играју се 12. марта, а реванш утакмице 19. марта 2015.

|}

Четвртфинале 
Жреб за четвртфинале је одржан 20. марта 2015. Прве утакмице играју се 16. априла, а реванш утакмице 23. априла 2015.

|}

Полуфинале 
Жреб за полуфинале одржан је 24. априла 2015. Прве утакмице играју се 7. маја, а реванш утакмице 14. маја 2015.

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 2014/15.

Спољашње везе 
 Сајт Лиге Европе

Сезоне УЕФА Лиге Европе
Сезона 2014/15. у УЕФА такмичењима